Resurrection () — десятый альбом британской метал-группы Venom. Он был выпущен на лейбле SPV/Steamhammer в 2000 году. Релиз является последним для Venom с участием оригинального гитариста группы — Мантаса.

Список композиций

Участники записи 
 Cronos — бас-гитара, вокал
 Mantas — электрогитара
 Antton — ударные

Примечания

Ссылки 
 Venomcollector.com

Альбомы Venom
Альбомы SPV/Steamhammer